Quiruelas de Vidriales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quiruelas de Vidriales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Quiruelas de Vidriales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar